Мейерс Патрик Леонард (; ) — американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Милуоки Бакс».

Колледж

Первый курс 
В дебютном сезоне за Иллинойс Леонард в среднем набирал 2.1 очка и 1.2 подбора за 8.2 минуты за игру.

Второй курс 
В следующем году Мейерс улучшил свои показатели, набирая в среднем 13.6 очка и 8.2 подбора за игру. 5 декабря 2011 года он был назван игроком недели в своей конференции, благодаря двум подряд победам Университета Иллинойс. 26 декабря Леонард снова был объявлен игроком недели в среднем набирая 16.5 очка и 14.5 подбора за две игры.

Профессиональная карьера

Портленд Трэйл Блэйзерс (2012—2019) 
После сезона 2011/2012 Мейерс объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2012 года. 28 июня 2012 года Леонард был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».

10 июля 2016 года Леонард переподписал контракт с «Трэйл Блэйзерс». Новый четырёхлетний контракт рассчитан на 41 миллион долларов.

Майами Хит (2019—2021) 
6 июля 2019 года Леонард был обменян в «Майами Хит» в рамках сделки с участием четырех команд.

В том сезоне «Хит» дошли до финала НБА 2020 года, но проиграли серию в 6 матчах «Лос-Анджелес Лейкерс». Леонард на две игры вышел в старте в финальной серии после травмы основного центрового клуба Бэма Адебайо.

22 ноября 2020 года клуб «Майами Хит» объявил о подписании двухлетнего контракта с Леонардом на 20 миллионов долларов.

2 февраля 2021 года стало известно, что Леонард перенес операцию на плече и пропустит остаток сезона 2020/21.

9 марта 2021 года клуб объявил, что Леонард будет отстранен на неопределенный срок из-за антисемитских оскорблений, которые он употребил во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch. На поведение Леонарда негативно отреагировали действующие и бывшие игроки в НБА, комиссионер лиги Адам Сильвер и пресс-секретарь НБА. По итогу расследования игрок был оштрафован НБА на 50 тысяч долларов и дисквалифицирован на неделю.

17 марта 2021 года «Майами» обменял Леонарда и пик 2-го раунда драфта 2027 года в «Оклахому» на Тревора Аризу. 26 марта Леонард был отчислен.

13 января 2023 года клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» пригласил Леонарда на просмотр.

Милуоки Бакс (2023—настоящее время) 
22 февраля 2023 года Леонард подписал 10-дневный контракт с «Милуоки Бакс». 4 марта он подписал второй 10-дневный контракт с «Бакс». 14 марта 2023 года стало известно, что Леонард подписал контракт с «Бакс» до конца сезона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте ESPN
 Биография на fightingillini.com

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Майами Хит»